Кубок Польщі з футболу 2004–2005 — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул вперше здобула Дискоболія (Гродзиськ-Великопольський).

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 липня 2004

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 серпня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 серпня 2004

|}

Груповий раунд

1 група 

Результати

2 група 

Результати

3 група 

Результати

4 група 

Результати

5 група 

Результати

6 група 

Результати

7 група 

Результати

8 група 

Результати

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 березня/13 квітня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 березня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/24 березня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 березня/12 квітня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 березня/13 квітня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 березня/13 квітня 2005

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/18 травня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/17 травня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/18 травня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/15 червня 2005

|}

Фінал 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/21 червня 2005

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Польщі на soccerway 
 Кубок Польщі на 90minut.pl  
 Кубок Польщі на rsssf  

2004—2005 
Польща
Польща
2004 у польському спорті
2005 у польському спорті